Weikersdorf steht für folgende geographischen Objekte:

in Bayern:
 Weikersdorf (Feuchtwangen), Ortsteil von Feuchtwangen, Landkreis Ansbach
 Weikersdorf (Pfeffenhausen), Ortsteil von Pfeffenhausen, Landkreis Landshut
 Weikersdorf (Ruderting), Ortsteil von Ruderting, Landkreis Passau

in Niederösterreich:
 Weikersdorf am Steinfelde, Gemeinde
 Weikersdorf (Gemeinde Baden), Ortsteil von Baden

Oberösterreich
 Weikersdorf (Gemeinde Alberndorf), Ortschaft von  Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung
 Weikersdorf (Gemeinde Niederkappel), Ortschaft von Niederkappel, Bezirk Rohrbach

in Tschechien:
 Weikersdorf, deutscher Name von Vikýřovice, Gemeinde im Okres Šumperk

Siehe auch:
 Schloss Weikersdorf in Baden, Niederösterreich